Torrance puede referirse a:

 Torrance (California), Estados Unidos
 Torrance (Escocia)
 Torrance (película)
 Torrance (Pensilvania), Estados Unidos
 Condado de Torrance, Nuevo México